Сан Исидро де Ајала има више значења:

 Сан Исидро де Ајала (Уанимаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Исидро де Ајала, Ла Вериха (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику